Oparara bezeichnet
 Oparara Basin, eine Ebene in Neuseeland
 Ōpārara River, einen Fluss, der diese Ebene durchfließt
 Oparara Basin Arches, Felsenbögen, die von diesem Fluss durchflossen werden
 Ōpārara (Neuseeland), eine Siedlung an der Mündung des Flusses
 Oparara (Gattung), eine Spinnengattung
 Oparara karamea, eine im Oparara Basin endemische Spinnenart
 Oparara vallus, eine im Oparara Basin endemische Spinnenart